

«Автопортрет в возрасте тридцати четырёх лет» написан Рембрандтом в 1640 году. Это было время, когда прижизненная слава художника достигает зенита. В 1639 году Рембрандт с Саскией переехали в купленный за 13000 гульденов новый дом на Йоденбреестраат, в престижном районе Амстердама, где жили, в основном, богатые купцы. Он получает заказы на картины от самых влиятельных и богатых голландцев, штатгальтера и представителей семейств Трип («Портрет Марии Трип»), де Графф и Витзен. Благодаря, в первую очередь, офортам, его слава вышла за пределы Нидерландов, его картины покупают коллекционеры и королевские особы Европы, например, король Англии Карл I.

Среди десятков автопортретов, написанных Рембрандтом, данный выделяется своей монументальностью. Рембрандт на нём демонстрирует своё социальное положение. Он облачён в богатую одежду с мехами, массивной цепью, драгоценностями. Взгляд меланхоличный, с осознанием своего достоинства. Фон нейтральный, всё внимание зрителя сосредотачивается на фигуре художника.

В правом нижнем углу на парапете хорошо видна подпись Rembrandt f. (Rembrandt fecit) и дата. Ниже нанесена надпись conterfeycel (правильнее conterfeytsel), что в переводе со староголландского означает «портрет».

Важным обстоятельством является то, что одежда на художнике характерна для начала XVI века, Рембрандт не только показывал в автопортрете свой статус современникам, но и бросал вызов великим художникам XVI века: Дюреру, Тициану и Рафаэлю. Известно, что Рембрандт очень высоко ценил Дюрера и собирал коллекцию его гравюр.

В апреле 1639 года Рембрандт присутствовал на аукционе, когда португальский коллекционер Альфонсо Лопез купил картину Рафаэля «Портрет Бальтасара Кастильоне». В Вене хранится рисунок Рембрандта с наброском этой картины, где на полях Рембрандт сделал отметку, что картина куплена за огромную по тем временам сумму в 3500 гульденов (по переписке Рембрандта со штатгальтером того же года можно судить, что свои картины Рембрандт тогда оценивал в 600—1000 гульденов). Лопез, проживавший в Амстердаме с 1637 по 1641 годы, владел и картиной Тициана «Портрет Джероламо (?) Барбариго», которую, по-видимому, Рембрандт хорошо знал.

Первой попыткой создания автопортрета в стиле предшественников является офорт 1639 года, только берет с головы Кастильоне у Рембрандта заломлен под большим углом, и поза зеркально отражает тициановскую (что в творческом соревновании с Тицианом он сделал не в первый раз: Европа у Рембрандта плывёт в противоположную сторону, нежели у Тициана; «Даная» Рембрандта развернута противоположно всем «Данаям» Тициана).

В автопортрете 1640 года повторены позы персонажей картин Дюрера и Тициана: все правой рукой опираются на парапет.

Рентгенограмма картины показывает, что первоначально на парапете были и пальцы левой руки художника, а воротник имел более округлую форму.

Фильмография 
 «Зеркало парадоксов. Автопортреты», фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1991).
«Дикая штучка». Комедийный фильм Джонатана Линна 2010 года.

Примечания

Литература 
 А. Вержбицкий. Творчество Рембрандта
 
 David Bomford, Jo Kirby, Ashok Roy, Axel Rüger, and Raymond White. Art in the Making: Rembrandt. Yale University Press. 2006

Ссылки 
 Картина на сайте музея

Мужские портреты Рембрандта
Автопортреты XVII века
Картины из собраний Лондонской национальной галереи